Svetovna jakostna snooker lestvica 1998/99: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 1998/99.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1990/91 - 1999/00)  
 WWW Snooker: svetovna lestvica 1998/99 

1998/99
1998 v snookerju
1999 v snookerju